Рейгозу (Монталегре) — район в Португалии, входит в округ Вила-Реал. 
 Рейгозу (Оливейра-де-Фрадеш) — район в Португалии, входит в округ Визеу.